Lake George Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lake George Township (Hubbard County, Minnesota)
 Lake George Township (Stearns County, Minnesota)
 Lake George Township (North Dakota)
 Lake George Township (South Dakota)